Santa Trinità ima više značenja:
 Santa Trinità, Bolzano
 Santa Trinità, Perugia